Conspiracy Theory (film), een Amerikaanse film uit 1997 geregisseerd door Richard Donner
Engels voor complottheorie